Okręg Valmiera (łot. Valmieras rajons) – okręg w północnej Łotwie istniejący do 2009.

Graniczył z okręgami: Cēsis, Limbaži, Valka oraz z Estonią.

Valmiera